Die Bezeichnung Hauptidealsatz wird für die folgenden mathematischen Sätze verwendet:

  Krullscher Hauptidealsatz, ein zentrales Resultat der Dimensionstheorie der kommutativen Algebra.
  Hauptidealsatz der Klassenkörpertheorie, ein zentrales Resultat der Klassenkörpertheorie.